Heracleum algeriense är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Heracleum algeriense ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
algeriense